Николай Мыльников:
 Мыльников, Николай Дмитриевич (1797—1842) — русский живописец и портретист.
 Мыльников, Николай Прокофьевич — иркутский купец 1-й гильдии, один из основателей пушного промысла на Дальнем Востоке.